Сергей Владимирович Середа — российский ветеринарный врач, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук, Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации.

Биография 
Сергей Середа родился в Москве в семье ветеринарных врачей. Мать – Середа Лидия Петровна - работала врачом, заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы в г. Александрове, отец – Середа Владимир Селиверстович - работал главным ветеринарным врачом Александровского района Владимирской области.
 В 1977 году окончил Московскую ветеринарную академию.
 В 1980 году участвовал в организации ветеринарного обеспечения  Олимпийских игр в Москве, за что был награждён почетной грамотой Исполкома Моссовета. 
 С 1980 года работал по совместительству в различных цирковых коллективах и во Всесоюзной дирекции по подготовке цирковых программ, аттракционов и номеров. 
 В 1982-1983 гг. по линии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) работал ветеринарным врачом в Демократической Республике Афганистан. 
 С 1983 года — главный ветеринарный врач Свердловского и Фрунзенского районов Москвы, начальник районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.
 С 1983 года – по совместительству старший ветеринарный врач Цирка на Цветном бульваре. 
 В 1989—1990 гг.- ветеринарный врач цирковой программы в Австралии.
 В 1990 году основал первую частную ветеринарную клинику «Центр». Является ее бессменным директором по настоящее время. 
 В 1994 году был инициатором создания Ассоциации практикующих ветеринарных врачей и проведения первого в постсоветское время ветеринарного конгресса.
 В 1997 году Указом Президента Российской Федерации награжден государственной наградой «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации».
 В 2004 году защитил диссертацию на тему: «Фармакологическая характеристика и эффективность препарата «Айробент» при диарейном синдроме новорожденных животных».
 В 2019 году - президент Европейского Ветеринарного конгресса FECAVA-2019.

Общественная работа 
 Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей. Вице-президент Московской гильдии ветеринарных врачей (1996—2012). Постоянный участник всемирных и европейских конгрессов по проблемам ветеринарии мелких домашних животных.
 Является инициатором общественных наград для ветеринарных врачей вручаемых ежегодно на церемонии открытия Московского международного ветеринарного конгресса: национальной ветеринарной премии «Золотой скальпель» (с 1998), наград «Айболит» (с 2012), «Ветеринарный крест» (с 2011), медаль им. В. Н. Митина (совместно с А. В. Ткачёвым-Кузьминым) (с 2009), приз имени Сергея Катасонова «За лучшую журналистскую работу о ветеринарии» (совместно с Т. Катасоновой).
 Соавтор книг «Ветеринарная фармакология с основами токсикологии» и «Микроскопические исследования в диагностике заболеваний мелких домашних животных».
 В 2019 году вышла в свет книга «Середа обитания: ветеринария и не только».
 Автор программы «Диалоги о профессии с доктором Середой».
 Противник применения курареподобных препаратов для эвтаназии животных. Активно выступает с критикой современного состояния ветеринарного образования. По данным вопросам неоднократно выступал в прессе, обращался к Президенту и Правительству РФ.

Признание 
 В 2019 году награждён медалью А. Д. Третьякова Национальной ветеринарной ассоциации. 
 В 2019 г. С. В. Середе была вручена благодарность Российской академии наук «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие отечественной ветеринарной медицины, высокий профессионализм, компетентность и жизненную позицию».
 Почётный профессор Донского государственного аграрного университета и Московской ветеринарной академии, почетный доктор Донского государственного технического университета. Заслуженный друг Театра «Эрмитаж». 
 Награды:

 1997 год — медаль 850-лет Москвы
 1997 год — почётное звание Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации
 2001 год — почетный знак «Синий крест»
 2003 год — медаль «15 лет вывода Советских войск из Афганистана»
 2005 год — медаль «Ветеран боевых действий»
 2008 год — медаль «20 лет вывода Советских войск из Афганистана»
 2009 год — медаль МГАВМиБ «За заслуги»
 2011 год — знак «30 лет группе Вымпел»
 2012 год — медаль ВГНКИ «За высокие научно-практические достижения»
 2012 год — медаль МГАВМиБ «За верность профессии»
 2017 год — ветеринарная премия «Balto» «3а вклад в развитие ветеринарии России»
 2017 год — серебряный знак Донского государственного технического университета (ДГТУ)

Основные публикации 
 Ветеринарная токсикология с основами экологии / Учебник для вузов: под ред. М. Н. Аргунова // М.: Лань, 2007. — 416 стр. — 1500 экз. — ISBN 978-5-8114-0704-0 — Соавт.: М. Н. Аргунов, В. С. Бузлама, М. И. Рецкий, С. В. Шабунин;
 Микроскопические исследования в диагностике заболеваний мелких домашних животных / Учебное пособие для вузов: под ред. Ф. И. Василевича // М.: Зоомедлит, 2009. — 96 стр.: цв. ил. — 1000 экз. — ISBN 978-5-91223-011-0 — Соавт.: Е. Б. Бажибина, Е. В. Маслюк, И. И. Орлова, Д. И. Платова;
 Диагностика и лечение болезней печени у собак и кошек / Учебное пособие для вузов // М.: КолосС, 2011 —. 112 стр. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9532-0721-8 — Соавт.: В. Н. Денисенко, Е. А. Кесарева, Н. М. Зуева, Т. В. Бардюкова, А. М. Шабанов, И. Ф. Вилковыский.

Примечания 
 Указ Президента Российской Федерации от 14.06.1997 г. № 600 http://www.kremlin.ru/acts/bank/11049 
 Ветеринарная клиника «Центр» https://vetcentr.ru/

Ссылки 
 Сергей Владимирович Середа. Пресс-портрет на yandex.ru;
 Сайт Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей;
 Середа Сергей Владимирович на сайте vetcentr.ru.

Ирина Озёрная "Дело лап домового Василисы (Театральный детектив с ветеринарным уклоном)". Впервые: «Огонек», 2003, № 11

Выпускники Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии